Mactas puede referirse a:

Mario Mactas, escritor y periodista argentino.
Daniel "Pollo" Mactas, músico y actor, hermano del anterior.